Борат кальция-натрия — неорганическое соединение,
двойная соль натрия, кальция и борной кислоты
с формулой NaCaBO,
бесцветные кристаллы.

Получение 
 Спекание стехиометрических количеств тетрабората натрия, карбоната натрия и карбоната кальция:

Физические свойства 
Борат кальция-натрия образует бесцветные кристаллы
ромбической сингонии,
пространственная группа P mmn,
параметры ячейки a = 1,60933 нм, b = 1,02100 нм, c = 0,349811 нм, Z = 4
.

Химические свойства 
 Разлагается горячей водой.

Примечания

Литература 
 

Бораты
Соединения натрия
Соли кальция
Соединения кальция по алфавиту